Die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2014 werden durch die Internationale Eishockey-Föderation in fünf verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen durchgeführt. Insgesamt werden in sämtlichen Divisionen 27 Turniere ausgetragen.

Turnierüberblick

Herren 

Die 78. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde im Jahr 2014 in der belarussischen Hauptstadt Minsk ausgetragen.

Die Bewerbung setzte sich auf dem Jahreskongress des Eishockey-Weltverbandes IIHF am 8. Mai 2009 in Bern mit 75 Stimmen gegen die von Ungarn (24 Stimmen), Lettland (3) und der Ukraine (3) durch. Ursprünglich hatten sich fünf Mitgliedsländer um die Ausrichtung beworben.

Belarus hatte sich bereits erfolglos für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2013 beworben. Das Land trug 2014 erstmals eine Weltmeisterschaft aus, die Spiele fanden in zwei Arenen in der Hauptstadt Minsk statt. Die Hauptspielstätte war die Minsk-Arena mit 15.000 Plätzen, die im Dezember 2009 eröffnet worden war. Die zweite Arena war die Tschyschouka-Arena, deren Bau im Juni 2009 begann und die Platz für 8.000 Zuschauer bietet.

Die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Belarus wurde zeitweise kontrovers diskutiert, insbesondere, nachdem im Dezember 2010 viele belarussische Oppositionelle verhaftet worden waren. Unter anderem wandten sich mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments an die IIHF und forderten den Verband auf, die Vergabe der WM zurückzuziehen, solange es in Belarus politische Gefangene gibt. Nach der Hinrichtung zweier wegen des Terroranschlags auf die Minsker U-Bahn Verurteilter im März 2012 flammte die Debatte über eine mögliche Verlegung der Weltmeisterschaft erneut auf. Mehrere deutsche Politiker, unter anderem die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, erklärten im April 2012 ihre Unterstützung für das Vorhaben die WM in ein anderes Land zu vergeben. Demgegenüber erklärte der Eishockey-Weltverband IIHF es bleibe bei der Entscheidung die WM in Belarus auszutragen. Da es beim Verbandskongress der IIHF in Helsinki im Mai 2012 keine Diskussion und keine Abstimmung über eine Verlegung des Turniers gab, fand die WM wie geplant in Belarus statt.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 9. bis 25. Mai 2014 in Minsk, Belarus

 Division I
 Gruppe A: 20. bis 26. April 2014 in Goyang, Südkorea
 Gruppe B: 20. bis 26. April 2014 in Vilnius, Litauen

 Division II
 Gruppe A: 9. bis 15. April 2014 in Belgrad, Serbien
 Gruppe B: 5. bis 11. April 2014 in Jaca, Spanien

 Division III: 6. bis 12. April 2014 in Kockelscheuer, Luxemburg

U20-Junioren 
Die 37. Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren wurde in den Jahren 2013 und 2014 in der schwedischen Stadt Malmö ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 26. Dezember 2013 bis 5. Januar 2014 in Malmö, Schweden

 Division I
 Gruppe A: 15. bis 21. Dezember 2013 in Sanok, Polen
 Gruppe B: 9. bis 15. Dezember 2013 in Dumfries, Schottland

 Division II
 Gruppe A: 15. bis 21. Dezember 2013 in Miskolc, Ungarn
 Gruppe B: 11. bis 17. Januar 2014 in Jaca, Spanien

 Division III: 12. bis 18. Januar 2014 in Izmir, Türkei

U18-Junioren 
Die 16. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren wurde im Jahr 2014 in den finnischen Städten Lappeenranta und Imatra ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 17. bis 27. April 2014 in Lappeenranta und Imatra, Finnland

 Division I
 Gruppe A: 13. bis 19. April 2014 in Nizza, Frankreich
 Gruppe B: 13. bis 19. April 2014 in Székesfehérvár, Ungarn

 Division II
 Gruppe A: 24. bis 30. März 2014 in Dumfries, Schottland
 Gruppe B: 14. bis 20. April 2014 in Tallinn, Estland

 Division III:
 Gruppe A: 24. bis 30. März 2014 in Sofia, Bulgarien
 Gruppe B: 13. bis 15. Februar 2014 in İzmit, Türkei

Frauen 
Die 17. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde im Jahr 2014 lediglich in den Division IA bis IIB sowie der Qualifikation zu letzterer ausgetragen. Es war allerdings das erste Mal überhaupt, dass im Jahr eines Olympischen Eishockeyturniers auch Weltmeisterschaftsspiele ausgetragen wurden.

Der Letztplatzierte des Eishockeyturniers der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi wird im Anschluss an die Weltmeisterschaften im Play-off gegen den Sieger der Division IA den achten Teilnehmer der Top-Division im folgenden Jahr ausspielen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Division I
 Gruppe A: 6. bis 12. April 2014 in Přerov, Tschechien
 Gruppe B: 6. bis 12. April 2014 in Ventspils, Lettland

 Division II
 Gruppe A: 6. bis 12. April 2014 in Asiago, Italien
 Gruppe B: 24. bis 30. März 2014 in Reykjavík, Island

 Qualifikation zur Division IIB: 19. bis 22. März 2014 in Mexiko-Stadt, Mexiko

U18-Frauen 
Die 7. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen wurde im Jahr 2014 in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 23. bis 30. März 2014 in Budapest, Ungarn

 Division I: 29. März bis 4. April 2014 in Füssen, Deutschland

 Qualifikation zur Division I: 18. bis 23. März 2014 in Krynica-Zdrój, Polen

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
2014